La presidència de Madràs fou un antic territori administratiu britànic a l'Índia, que incloïa dins la seva jurisdicció una sèrie d'estats tributaris en els que la tinença de la terra era del tipus zamindari, és a dir que la tinença del zamindar era com a intermediari entre el govern i els subarrendataris, i amb facultats de recaptació, alguns poders judicials menors i altres; aquestos territoris estaven formats sovint per antics principats que havien estat incorporats a la sobirania britànica durant el segle XVIII i XIX, a diferència dels principats que no ho havien estat, cinc dels quals van restar enclavats en el seu territori (Travancore, Cochin, Pudukkottai, Banganapalle i Sandur) sense ser part de la presidència (de la qual, això no obstant, depenien administrativament), i una altra, Mysore, va quedar quasi rodejat pel seu territori.

Segons un estudi del 1877 a aquesta presidència hi havia els següents estats zamindaris governats per zamindars:

Altres zamindaris 
Altres zamindaris no esmentats a la llista del 1877 i dels que hi ha constància són:

Notes

Bibliografia 
 
 Encyclopedia Britannica, 1911 
 
 

Principats de l'Índia del sud
Llistes de geografia